Retascón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Retascón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Retascón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar